Nemanja Majdov (* 10. srpna 1996 Sarajevo, Bosna a Hercegovina) je bosenský zápasník–judista srbské národnosti, který reprezentuje Srbsko od roku 2013.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v 7 letech v srbské části Sarajeva (Východní Sarajevo) v klubu Randori společně se starším bratrem Stefanem a pod vedením svého otce Ljubiši. Od dětství doprovázel staršího bratra na turnajích do roku 2013 jako reprezentant Bosny a Hercegoviny. Od roku 2013 startuje za Srbsko, které mu nabídlo lepší podmínky pro vrcholovou přípravu. Žije a připravuje se v Sarajevu a v Srbsku je veden jako člen vrcholového tréninkového centra DžK Crvena zvezda. V srbské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2015. V roce 2017 vybojoval pro Srbsko první titul mistra světa v judu.

Nemaňa Majdov je pravoruký judista, osobní technika uči-mata.

Vítězství 
 2019 – 2× světový pohár (Marrákeš, Baku)

Výsledky

Odkazy

Reference 

 youtube.com: Sportska budućnost Srbije - Nemanja Majdov, džudista

Související články 
 Sport v Bosně a Hercegovině
 Sport v Srbsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Nemani Majdova na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Nemani Majdova na Judobase.org

Judisté Bosny a Hercegoviny
Srbští judisté
Narození v roce 1996
Narození 10. srpna
Žijící lidé
Muži